Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Exmouth, d'après Lord Exmouth :
 Le  était un navire de ligne à hélice de deuxième rang à hélice portant 90 canons, lancé en 1854. Il a été prêté aux Metropolitan Asylums comme navire-école en 1877 et a été démantelé en 1905.
 Le  était un cuirassé de classe Duncan lancé en 1901, vendu en 1920 et démantelé en 1922.
 Le  était un navire-école lancé en 1905. Il a été réquisitionné comme navire-dépôt entre 1939 et 1945, avant de redevenir un navire-école nommé Worcester. Il a été démantelé en 1978.
 Le  était un destroyer de classe E lancé en 1934 et coulé par un U-boot en 1940.
 Le  était une frégate de classe Blackwood lancée en 1955 et démantelée en 1979.

Exmouth